Слобо́дковский сельсовет  — административно-территориальная единица:

Беларусь 
 Слободковский сельсовет — сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область
 Слободковский сельсовет — сельсовет, Браславский район, Витебская область